Europska rukometna prvenstva za žene se održavaju svake druge godine od 1994. godine, pod krovom Europske rukometne federacije-a.

Rezultati prvenstava za rukometašice

Vječna ljestvica 
(po stanju nakon europskog prvenstva 2020.)

Vidi još 
svjetska prvenstva u rukometu za žene
europska prvenstva u rukometu
rukomet na OI

 Rukomet

de:Handball-Europameisterschaft
sh:Europsko rukometno prvenstvo